Setra S 417 UL — пригородный автобус серии MultiClass 400, выпускаемый немецкой компанией Setra с 2002 года. Пришёл на смену автобусу Setra S317 UL. С 2017 года также производятся автобусы бизнес-класса.

Эксплуатация 
Автобус Setra S 417 UL эксплуатируется в Нидерландах. Два из них доставляют заключённых в суд. Модели оснащены мигалками, решётчатыми окнами и спальниками.

Ссылки 

 Технические характеристики Setra S 417 UL
 Технические характеристики Setra S 417 UL бизнес-класса
 Foto's bussen Dienst Justitiële Ondersteuning (Google)

Автобусы Setra